Panton (Nisam), een plaats in Indonesië
 Panton (Pandrah), een plaats in Indonesië
 Panton (Teunom), een plaats in Indonesië
 Panton (Woyla), een plaats in Indonesië

Zie ook
 Pantón, een gemeente in de Spaanse provincie Lugo in de regio Galicië